Rothammer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Rothammer (1908–1976), deutscher Redakteur, Geschäftsführer und Politiker (SPD)
 Peter Rothammer (* 1944), deutscher Stadtentwicklungsplaner, Radio- und Fernsehjournalist, Hörspiel- und Spieleautor
 Wilhelm Rothammer (1751–1800), deutscher Bibliothekar, Historiker und Schriftsteller